

Miejscowości 
W USA:
 San Jacinto – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside

W Gwatemali:
 San Jacinto – miejscowość w departamencie Chiquimula

W Kolumbii:
 San Jacinto – miasto w departamencie Bolívar

W Peru:
 San Jacinto – miasto w regionie Piura

W Urugwaju:
 San Jacinto – miasto w departamencie Canelones

Hrabstwa 
W USA:
 hrabstwo San Jacinto (ang. San Jacinto County) – w stanie Teksas

Inne 
 San Jacinto Mountains, łańcuch górski w Kalifornii
 San Jacinto Peak – szczyt w Górach Kaskadowych w Kalifornii (3302 m n.p.m.)